Waites ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Waites (* 1940), englischer Golfer
 Luigi Waites (1927–2010), US-amerikanischer Jazzmusiker (Vibraphon, Schlagzeug) und Musikpädagoge
 Scott Waites (* 1977), englischer Dartspieler
 Thomas G. Waites (* 1955), US-amerikanische Schauspieler

Siehe auch:
 Waits